

Miejscowości w Polsce 
 Wg TRYT jest ich 2 
 Polwica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Domaniów 
 Polwica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Zaniemyśl